Götzing ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Götzing (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Götzing (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Götzing (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Götzing (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft der Gemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten